Sebastian Hornmold (auch Hornmolt) ist der Name folgender Personen:

*Sebastian Hornmold der Ältere (1500–1581), deutscher Vogt, Kirchenrat und Baumeister
Sebastian Hornmold der Jüngere (1562–1634), deutscher Jurist und Dichter